Rebecca Fahringer (4 augustus 1989) is een Amerikaanse wielrenster die voornamelijk actief is in het veldrijden. Vanaf 2017 kwam ze zes keer uit voor de Verenigde Staten op de wereldkampioenschappen veldrijden: in 2020 werd ze 13e en in 2019 werd ze 15e.

In oktober 2016 werd ze derde in de veldrit in Boom. In oktober 2019 won ze in een weekend beide crossen van de Charm City Cross. In november van dat jaar won ze brons op het Pan-Amerikaans kampioenschap en in december won ze zilver op het nationaal kampioenschap. Later die maand stond ze met een derde plaats op het podium van de cyclocross in Bredene.

Op de weg reed ze in 2016 zowel de Chrono Gatineau als de GP de Gatineau, waar ze respectievelijk als 14e en 18e finishte.

Palmares

Veldrijden

2019
 Amerikaans kampioenschap
 Pan-Amerikaans kampioenschap
Wereldkampioenschappen veldrijden
Bieles 2017: 21e
Valkenburg 2018: 28e
Bogense 2019: 15e
Dübendorf 2020: 13e
Oostende 2021: 23e
Fayetteville 2022: 28e

Externe links 
 Persoonlijke website

Amerikaans wielrenner
Amerikaans veldrijder